IV wiek
 IV – płyta zespołu Cypress Hill
 IV – płyta zespołu Godsmack
 IV – płyta zespołu The Lookouts
 IV – płyta zespołu Proletaryat
 IV – płyta zespołu Blackfield
 Led Zeppelin IV – płyta zespołu Led Zeppelin
i.v.:
 in venam – (łac.) skrót używany w medycynie dla infuzji dożylnej